ТЧ-11 «Красногварде́йское» — планируемое к проектированию и постройке депо Петербургского метрополитена. Будет расположено на перспективной Адмиралтейско-Охтинской линии. Входит в Генплан по развитию города на 2040—2050 гг., вынесенного на обсуждение в августе 2022 года.

Депо будет строиться с целью обслуживания поездов Адмиралтейско-Охтинской линии, которая также включена в перспективы. Она запланирована самой последней.

Примечания 

Строящиеся и проектируемые депо Петербургского метрополитена